

Acronyme 
 West African Leone, le code international des plaques minéralogiques du Sierra Leone,
 Write-Ahead Logging, une technique pour l'écriture d'un journal de transactions dans une base de données,

Autres 
 Wal, un fabricant de guitares basses anglais,
 Identifiant de la langue Wyolaytta, selon les normes ISO 639-2 et 639-3.

Code